Lidia Redondo puede referirse a las siguientes personas:
Lidia Redondo de Lucas (1966-), librera y política española.
Lidia Redondo Ruiz de Arévalo (1992-), gimnasta rítmica española.